Яла () — одна из 77-и провинций Таиланда, на её территории располагается южнейшая точка страны. Провинция не имеет выхода к морю, граничит с тайскими провинциями Сонгкхла, Паттани и Наратхиват, а также с малайзийскими штатами Кедах и Перак.

Население — 432 245 человек (2010, 58-я из всех провинций), проживающих на территории 4 521,1 км² (47-я).

Административный центр Яла — город Яла. Провинция разделена на восемь районов-ампхе.

Географическое положение

Население 
Яла — одна из четырёх провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. Среди языков распространён Яви, близкий к малайскому.

Административное деление 

Провинция делится на 8 районов (ампхе), которые в свою очередь, состоят из 56 подрайона (тамбон) и 341 поселений (мубан):

Ссылки 
 Официальный сайт провинции Яла 

Провинции Таиланда